Cyrtomomyia är ett släkte av tvåvingar. Cyrtomomyia ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fritflugor
Cyrtomomyia